Peder Severin Krøyer - um pintor Norueguês-Dinamarquês
 Marie Triepcke Krøyer Alfvén - uma pintora dinamarquesa.

Desambiguação